Purple () — пятый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы MAMAMOO. Он был выпущен 22 июня 2017 года  лейблом Rainbow Bridge World и был распространен CJ E&M Music. Он содержит пять песен, в том числе ведущий сингл «Yes I Am».

Релиз 
Альбом был выпущен 22 июня 2017 года через несколько музыкальных порталов, включая Melon и iTunes для мирового рынка. Ведущий сингл «Yes I Am» был выпущен в качестве заглавного трека.

Трек-лист

Чарты

Еженедельный чарт

Ежемесячный чарт

Итоговый чарт

Сингл 
"Yes I Am "

Награды

Music Programs

Примечания 

Мини-альбомы в стиле k-pop